Азаматов — фамилия:

 Азаматов, Марат Мустафеевич (1941—2002) — хоккейный тренер.
 Азаматова, Сталина Азимовна (1940—2020) — советская и таджикская артистка балета и кино.